Toponímia
 Clot de la Vall (la Coma i la Pedra): Indret del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Clot de la Vall (Cubells): Indret del municipi de Cubells (Noguera)
 Clot de la Vall (Odèn): Indret del municipi d'Odèn (Solsonès)